Струны души (Англ. Heartstrings, Хангыль: 넌 내게 반했어, Транскрипция: Neon Naege Banhaesseo, Литературное: You’ve fallen for me, ранее известный как «Фестиваль» и «Ты во мне») — южнокорейская мелодрама о любви, дружбе и мечтах главных героев, на фоне их учёбы в музыкальном университете.

Название 

Дорама ранее была известна как Фестиваль и позже переименована в По уши влюблен в тебя, а также Теперь ты моя. Фанаты дорамы могли голосовать и высказывать идеи названий дорамы на английском языке, и 9 мая 2011 года драма была анонсирована под названием Струны души.

Дополнительная информация 

Пара главных героев дорамы, Чон Ён Хва и Пак Шин Хе, взята с дорамы Минам, ты прекрасен (SBS, 2009). Герой Чон Ён Хва в «Минам, ты прекрасен», Кан Син У, был вовлечён в невзаимные чувства с Ко Ми Нам, героиней Пак Шин Хе.

Сюжет драмы 

Ли Син.

Вы очень скоро познакомитесь с ним. Пылающий лед. Красивый и холодный. Вы не сможете назвать его обычным студентом… Он — сердце группы «Stupid», его голос, переплетаясь с гитарными аккордами, покоряет. Но за своей одержимостью музыкой он скрывает своё истинное лицо: поразительная отрешенность от этого мира — ни мечты, ни цели в жизни… Он живёт только настоящим. Его влюбленность в учительницу танцев Чон Юн Су — попытка жить так, как все. Но он встретит другую…

Ли Гю Вон.

Яркая и солнечная Ли Гю Вон… Её можно назвать счастливицей: она из богатой семьи, её дед — Ли Дон Гун — один из трех талантливейших музыкантов традиционной музыки своего времени. И внучка переняла у него все лучшее — её талант неоспорим, но она — алмаз, а чтобы стать бриллиантом, чтобы заиграть новыми красками, ей нужна огранка. Целеустремленная и уверенная, она пойдет на все, чтобы стать признанным гением музыки. Учёба полностью захватывает её, она шаг за шагом движется к намеченной цели. Но неожиданная встреча с Ли Шином на концерте меняет её жизнь.

В ролях 

Главные роли

 Чон Ён Хва — Ли Шин
 Пак Син Хе — Ли Гю Вон
 Сон Чхан И — Ким Сок Хён
 Со И Хён — Чон Юн Су
 Ким Юн Хе — Хан Хи Джу
 Кан Мин Хёк — Ё Джун Хи
 Ли Хён Джин — Хён Ги Ён

Также в ролях

 Ли Джон Хон — Лим Тхэ Джун
 Чон Гён Хо — Юн Су Мён
 Чан Се Вон — Ли Су Мён
 Син Сун Ги — Ли Дон Джин
 Сон У Джэ Док — Ли Сон Ги
 Ли Иль Хва — Сон Джи Ён
 Мун Га Ён — Ли Джон Хён

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (кор.)
 Страница на DramaFever
 Галерея Heartstrings (кор.)
 Страница Чон Ён Хва в Википедии (англ.)
 Heartstrings OST Midi Files(англ.)

Комедийные телесериалы Республики Корея
Музыкальные телесериалы
Подростковые драмы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2011 года
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы на корейском языке